Мацюй, Мочу или Хэйхэ́ () — река в китайских провинциях Сычуань и Ганьсу, приток Хуанхэ.

География 
От северных склонов гор Шахабаошань река течёт на северо-восток, образуя границу между уездами Хунъюань и Сунгчу. Далее река поворачивает на северо-запад и течёт сквозь уезд Дзёге. На границе провинций Сычуань и Ганьсу, в районе административного центра уезда Мачу, река впадает в Хуанхэ.

Примечания 

Реки Ганьсу
Реки Сычуани
Притоки Хуанхэ